Neufchâtel (formatge), formatge francès.
 Toponímia
 Neufchâtel-en-Bray, municipi francès, situat al departament del Sena Marítim.
 Neufchâtel-Hardelot, municipi francès, situat al departament del Pas-de-Calais.
 Neufchâtel-en-Saosnois, municipi francès, situat al departament del Sarthe.
 Neufchâtel-sur-Aisne, municipi francès, situat al departament de l'Aisne.